Boom Boom Pow
 ftalan benzylu butylu
 Büyük Birlik Partisi